Абрюцкий — фамилия. Известные носители:

 Абрюцкий, Арсений Дмитриевич (1826—1860) — русский геолог, капитан Корпуса горных инженеров.
 Абрюцкий, Дмитрий Степанович (1796—1860) — духовный писатель, протоиерей.